Диаграмма состояний:

 Диаграмма состояний вещества в термодинамике
 Диаграмма состояний конечного автомата
 Диаграмма состояний в UML